El Torneig de Queen's Club 2015, oficialment conegut com a Aegon Championships 2015 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de juny de 2015 al Queen's Club de Londres, Anglaterra. És la primera edició del torneig d'haver promocionat de categoria, ja que fins ara pertanyia a les sèries 250.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el torneig per quarta ocasió (2009, 2011, 2013).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015